Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 660 dans le monde.

 Route nationale 660 en France
 Autoroute A660 en France
 Route régionale 660 en Slovénie